A CP Villarrobledo, teljes nevén Club Polideportivo Villarrobledo egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1958-ban alapították, jelenleg a negyedosztályban szerepel.

Statisztika

Külső hivatkozások

Hivatalos weboldal 
Futbolme 

Villarrobledo
1958-ban alapított labdarúgócsapatok